Nouzín je malá osada, základní sídelní jednotka obce Velká Jesenice, od které je vzdálen asi 1,5 km jižním směrem. V osadě se roku 2015 nalézalo 24 domů a žilo zde podle sčítání v roce 2011 celkwem 21 obyvatelů. Osadou prochází Naučná ovocná stezka z Velké Jesenice do Městce.

Reference

Externí odkazy 
 Nouzín na risy.cz
 naučná ovocná stezka 
 

Velká Jesenice
Vesnice v okrese Náchod
Základní sídelní jednotky v okrese Náchod
Sídla v Orlické tabuli